Cikampek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikampek (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cikampek, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar